У турнірі команд другої ліги брали участь 46 команд, які були розділені на 3 групи:

 — команди, що опустилися з першої ліги.
 — команди, що отримали статус професіоналів перед початком чемпіонату.
 — команди, переведені з іншої групи.

Команди «Динамо» (Львів), «СКА-Орбіта» (Львів), «Закарпаття-2» (Ужгород), ФК «Черкаси», «Портовик» (Іллічівськ), «Машинобудівник» (Дружківка), «Фрунзенець-Ліга-99» (Суми) знялися із змагань до початку чемпіонату.

Перед початком сезону команда «Кристал» (Херсон) мала назву СК «Херсон».

Після першого кола команда «Металург-2» (Маріуполь) змінила назву на «Іллічівець-2».

18 березня 2003 року команда «Сталь-2» виключена зі змагань.

Група А

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Після закінчення сезону місце команди «Лукор» у першій лізі на правах правонаступництва зайняла команда «Спартак» (Івано-Франківськ), а команда другої ліги «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) змінила назву на «Прикарпаття» (Калуш).

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Група Б

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Група В

Підсумкова турнірна таблиця 

|}

Команда «Сталь-2» (Алчевськ) після першого кола знялася зі змагань, її суперникам зараховано технічні перемоги.

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Підсумки
Піднялися в першу лігу: «Лукор» (Калуш), «Нафком-Академія» (Ірпінь), «Зоря» (Луганськ).

Позбавлені статусу професіоналів: «Галичина» (Дрогобич), «Торпедо» (Запоріжжя), «Сталь-2» (Алчевськ).

Другу лігу поповнили учасник фінального турніру аматорського чемпіонату України  «Водник» (Миколаїв), учасник другого етапу турніру аматорського чемпіонату України «Іква» (Млинів), а також «Пальміра» (Одеса), «Кривбас-2» (Кривий Ріг), «Арсенал-2» (Київ), «Кримтеплиця» (Молодіжне), ФК «Черкаси», «Рава» (Рава-Руська), «Газовик-ХГВ» (Харків), «Геліос» (Харків).

Посилання 
 Друга ліга 2002/2003, група А на офіційному сайті ФФУ
 Друга ліга 2002/2003, група Б на офіційному сайті ФФУ
 Друга ліга 2002/2003, група В на офіційному сайті ФФУ
 Друга ліга 2002/2003 на сайті Олексія Кобизєва
 Друга ліга 2002/2003 на сайті Дмитра Трощія
 Чемпіонат України 2002/2003 на сайті RSSSF

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2002—2003
 Чемпіонат України з футболу 2002—2003: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 2002—2003: перша ліга
 Кубок України з футболу 2002—2003

2002 у футболі
2003 у футболі
Сезони Другої ліги України з футболу
2002 в українському спорті
2003 в українському спорті